Список Героев Советского Союза из Хмельницкой области Украины.

Примечания 

Омельчук Иван Трофимович 1913\10.сентября 1944 убит

Ссылки 
 Інформаційний портал «Перспектива» 

Х